Il doppio del torneo di tennis Dunlop World Challenge 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frederik Nielsen e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Ti Chen e Grzegorz Panfil 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Frederik Nielsen /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Brendan Evans /  Martin Slanar (semifinali)

 Harel Levy /  Noam Okun (semifinali)
 Samuel Groth /  Rameez Junaid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dunlop World Challenge 2008